Houssein ist der Familienname folgender Personen:

 Brahim Houssein Moussa (* 1945), marokkanischer Diplomat
 Moumina Houssein Darar (* 1990), dschibutische Polizistin